De europese kampioenschappen ritmische gymnastiek worden sinds 1978 georganiseerd door de Union Européenne de Gymnastique, sinds 2020 gekend als European Gymnastics.

Edities

Meerkamp

Meerkamp, groep

Externe link 
 Officiële website

Ritmische-gymnastiekwedstrijd
Ritmische gymnastiek